Friaren kan syfta på:

 Friaren (film) – en fransk film från 1962, originaltitel Le Soupirant
 Friaren (vattenfall) – ett vattenfall i Geirangerfjorden
 Friaren från landsvägen – en svensk film från 1923
 Friaren som inte ville gifta sig – en svensk TV-film från 1977